Boeckosimus är ett släkte av kräftdjur. Boeckosimus ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Boeckosimus